Rusin ist 

 Rusin (Dorf), ein Dorf in der Westukraine
 Rusin (Oblast Brjansk), ein Dorf in Russland

der Familienname folgender Personen:
 Brad Rusin (* 1986), US-amerikanischer Fußballspieler
 Chris Rusin (* 1986), US-amerikanischer Baseballspieler

ein ehemaliger Haltepunkt an der Bahnstrecke Gniezno – Anastazewo im Ort Ostrowo (Powiat Słupsk), Rusin

Rusín ist
 Rusín, ein Dorf in Tschechien